Ippocrate era il nome di diversi medici nel mondo della Grecia antica, alcuni dei quali erano nella stessa famiglia del celebre Ippocrate di Cos (Ippocrate II).
 Ippocrate I, nonno di Ippocrate II. Egli era il figlio maggiore di Gnosidico, fratello di Podalerio e Eneio, e padre di Eraclide, il padre di Ippocrate. Visse tra il VI e il V secolo a.C. Alcuni scrittori antichi gli attribuiscono due opere: De Fracturis e De Articulis, ma altri sostengono che non abbia scritto nulla..
 Ippocrate II, nipote di Ippocrate I, è stato il più celebre medico dell'antica Grecia. Vedi Ippocrate.
giuramento di Ippocrate è il giuramento che ogni medico presta prima di iniziare la sua professione.
 Ippocrate III, figlio di Tessalo, fu fratello di Dracone II e nipote di Ippocrate II. Visse nel IV secolo a.C. e secondo la Suda ha scritto alcune opere di medicina.
 Ippocrate IV, secondo Galeno, era il figlio di Draco I e il nipote di Ippocrate II;  visse nel IV secolo a.C. e si dice che abbia scritto alcune opere mediche. La Suda dice che può essere confuso con il figlio di Draco II. Si dice sia stato uno dei medici di Rossane, la moglie di Alessandro Magno. Sembra inoltre che sia stato ucciso da Cassandro, figlio di Antipatro.
 Ippocrate V e VI, sempre secondo la Suda, figli di Timbreo di Cos, entrambi hanno scritto alcune opere mediche. Le date della loro esistenza sono sconosciute.
 Ippocrate VII, figlio di Praxianax di Cos, fu autore di alcune opere mediche.

Note

Bibliografia
 

Medici greci antichi